Алекса́ндр Ильи́ч Мичри́ () — советский и российский , . Заслуженный художник Российской Федерации (2004), академик Российской академии художеств (2011).

Биография 
Родился 21 марта 1934 года в Баку. По национальности караим. С 1937 года жил в Москве, в годы Великой Отечественной войны — в Дагестане, помогал ухаживать за ранеными в госпиталях. Учился в художественной студии Махачкалинского Дворца пионеров. С 15 лет работал на военном заводе. Окончил среднюю школу № 2 в Каспийске. После срочной службы вернулся в Каспийск, работал в Доме пионеров. В 1956 году впервые принял участие в художественной выставке — в Парке культуры имени А. М. Горького.

В 1961 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище по кафедре монументально-декоративной пластики. До 1966 года жил в Туркмении, сотрудничал с архитектором Абдуллой Ахмедовым, работал в Союзе художников, Художественном фонде Туркмении и «Туркменгоспроекте». Затем стал главным художником Красноводска. По возвращении в Дагестан работал в Дагестанском отделении Художественного фонда, главным художником Каспийска.

С 1970 года жил в Москве. Работал в Главном архитектурно-планировочном управлении Москвы. Как главный художник Перовского района Москвы участвовал в оформлении исторического центра столицы, комплекса зданий Высшей комсомольской школы. С 1974 по 1997 год — сотрудник Московского художественного комбината. В 1990 году основал Творческий центр «Овен» для осуществления крупных культурных и творческих проектов между Россией, странами СНГ и дальнего зарубежья, осуществления благотворительной деятельности.

На протяжении многих лет оказывал научно-методическую и творческую помощь образовательным организациям и учреждениям культуры Крыма. С 2015 года — профессор кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Умер 18 января 2021 года в Москве.

Политическая позиция 
Подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.

Общественная деятельность 
 член Союза художников СССР, России (1961);
 вице-президент Творческого союза художников России (1996);
 академик Международной академии творчества (2007);
 академик Петровской академии наук и искусств (2009);
 академик (2011), учёный секретарь (2014), член Президиума (2014), советник президента Российской академии художеств.

Творчество 
Работал в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа, тематической картины, росписи интерьеров и фасадов зданий.

Монументальные росписи 
 «Туркменские орнаменты», «Современность Республики», «Народные мотивы», «Национальные орнаменты» (Правительственное здание, г. Ашхабад, Туркменистан, 1961—1963)
 «Хлопкоробы», «Герои-нефтяники» (Дворец культуры, г. Мары, Туркменистан, 1965)
 «Строители каракумского канала» (общественное здание, г. Мары, Туркменистан, 1965)

Станковые живописные произведения 
 «Портрет туркменской девочки» (Туркменский краеведческий музей, 1962)
 «Ковровщица. Майя Айвезова» (Государственный музей Туркменистана, г. Ашхабад, 1963)
 «Литейный цех, Новокузнецк» (Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург, 1983)
 «На Азове» (Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург, 1983)
 «Рабочий (коксовар)» (Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург, 1985)
 «Натюрморт с виноградом» (частное собрание, Республика Дагестан, 2009)
 «Плес. Старая улица» (Плесский государственный музей-заповедник, 2009)

Награды и звания

Государственные и общественные награды 

 Медаль «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1972)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Диплом I степени Союза художников СССР (1985)
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995)
 Орден «Георгия Жукова» (1997)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Юбилейная медаль «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2000)
 Нагрудный знак «60 лет битвы за Москву» (2001)
 Медаль «200 лет МВД России» (2002)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2003)
 Золотая медаль Творческого союза художников России (2004)
 Орден «Петра Великого» II степени (2004)
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005)
 Орден «Михаила Ломоносова» (2006)
 Орден «Александра Невского» I степени (2006)
 Орден «Меценаты столетия» (2007)
 Медаль «Во имя жизни на Земле» (2007)
 Золотая медаль «Национальное достояние» (2007)
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2010)
 Медаль «1150 лет Российской государственности» (2011)
 Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2015)
 Орден Дружбы (2015)
 Премия имени Н. Сац
 Премия имени М. Ломоносова (2004)
 Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» (2004)
 Почётное звание «Почётный гражданин города Каспийска» (2012)

Награды Российской академии художеств 
 Серебряная и две золотые медали «За заслуги перед Академией» (2014, 2017)
 Орден «За служение искусству» (2014)
 Орден «Пётр Великий» (2014)
 Медаль «Достойному» (2017)
 Медаль имени Д. Д. Жилинского (2018)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Творческого союза художников России
Преподаватели КФУ имени В. И. Вернадского